Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na sześć grup, w których znalazły się po 4 zespoły.

Do grupy C trafiły reprezentacje Australii, Kamerunu, Portoryko oraz Rosji. 

Mecze w grupie C rozegrane zostały pomiędzy 25 a 27 września w PalaPanini w Modenie.

Tabela

Mecze

Rosja - Kamerun 
Sobota, 25 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaPanini, Modena - Widzów: 3 216Czas trwania meczu: 78 minut

Australia - Portoryko 
Sobota, 25 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaPanini, Modena - Widzów: 2 300Czas trwania meczu: 113 minut

Kamerun - Portoryko 
Niedziela, 26 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaPanini, Modena - Widzów: 2 961Czas trwania meczu: 84 minuty

Rosja - Australia 
Niedziela, 26 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaPanini, Modena - Widzów: 3 231Czas trwania meczu: 101 minut

Australia - Kamerun 
Poniedziałek, 27 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaPanini, Modena - Widzów: 1 659
Czas trwania meczu: 109 minut

Portoryko - Rosja 
Poniedziałek, 27 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaPanini, Modena - Widzów: 3 313
Czas trwania meczu: 118 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010